Medea eller Médéa kan syfta på:

 Medea – en trolldomskunnig kvinna i grekisk mytologi
 Kvarteret Medea – ett långsmalt kvarter mellan Österlånggatan och Södra och Norra Benickebrinken i Gamla stan
 Medeahypotesen – myntad av paleontologen Peter Ward

Dramatik och litteratur 
 Medea (pjäs) – tragedi av Euripides
 Medea (tragedi av Seneca) – en tragedi av Seneca den yngre
 Medea (opera, Charpentier) – opera av Marc-Antoine Charpentier 1693
 Medea (Benda) – opera av Georg Benda 1775
 Medea (opera, Cherubini) – opera av Luigi Cherubini 1797
 Medea i Korint – opera av Giovanni Simone Mayr 1813
 Medea (pjäs av Jean Anouilh) – en pjäs från 1946 av Jean Anouilh
 Medea (balett) – en balett av Samuel Barber 1946
 Medea (balett, Cullberg) – en balett av Birgit Cullberg 1950
 Medea (1963) – en uppsättning av pjäsen för TV-teatern
 Medea (1969) – en italiensk film från 1969 av Pier Paolo Pasolini
 Medea: Harlan's World – amerikansk science fiction-antologi från 1985
 Medea (1988) – en TV-film av Lars von Trier
 Medealand och andra pjäser – drama av Sara Stridsberg 2012
 Medea (opera, Börtz) – opera av Daniel Börtz 2016

Konst 
 Medeastatyn – en staty i Batumi, Georgien
 Medea (målning) – en målning av Eugène Delacroix

Geografi

Algeriet 

 Médéa (provins) – provins i Algeriet
 Médéa, provinshuvudstad,

Italien 

 Medea, Gorizia, kommun, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Gorizia,

Kroatien 

 Medveja (ort), Gorski kotar, 

Robotskapade Algerietförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar